Bergström är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Bergström 21 265
 Bergstrøm 5
 Bergstrom 3
Tillsammans blir detta 21 273 personer, vilket ger namnet plats nummer 27 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Bergström

A
 Adil Bergström (1865–1959), jurist, författare och översättare
 Albert Bergström (1847–1928), politiker
 Albert Bergström (1869–1943), politiker
 Alex Bergström (född 1973), politiker
 Alexander Bergström (född 1986), ishockeyspelare
 Alfred Bergström (1869–1930), konstnär
 Algot Bergström (1910–1975), konstnär
 Anders Bergström (född 1951), operasångare
 Anders Bergström (ishockeyspelare) (född 1967), ishockeymålvakt
 Anna Bergström-Simonsson (1853–1937), sångpedagog
 Anne-Marie Bergström (född 1946), jurist
 Arne Bergström (1914–1997), idrottsledare
 Axel Bergström, flera personer
 Axel Bergström (ingenjör) (1899–1982), ingenjör
 Axel Bergström (musiker) (1864–1907), musiker och kompositör
 Axel Bergström (politiker) (1823–1893), jurist och politiker
 Axel Bergström (översättare) (1858–1936), översättare och lärare
 Axel Gottlieb Bergström (1786–1853), bokhållare, främjare av tonkonsten

B
 Barbara Bergström (född 1946), svensk-amerikansk lärare och skolledare
 Beata Bergström (1921–2016), fotograf
 Bele Bergström (1893–1984), länsjägmästare och silhuettklippare
 Berit Bergström (född 1942), författare och psykoanalytiker
 Bo Bergström, art director
 Bo Bergström (arkitekt) (1917–2000)
 Bogga Bergström (1921–2003), militär, simmare, kolumnist och målare
 Britt Bergström (aktiv på 1960-talet), sångare
 Britt-Inger Bergström (född 1953), sångare
 Britta Bergström, flera personer
 Britta Bergström (folkpartist) (1917–2002), politiker
 Britta Bergström (sångare) (född 1968), sångare
 Britte-Marie Bergström (1920–2005), översättare

C
 Cajsa Bergström (aktiv 1989), sångare
 Calle Bergström (ishockeyspelare), (född 1976), ishockeyspelare
 Carin Bergström (född 1942), historiker
 Carl Bergström, flera personer
 Carl Bergström (ingenjör) (1884–1950), ingenjör och lärare
 Carl Bergström (militär) (1893–1977), överste i flygvapnet
 Carl Bergström (riksdagsman) (1843–1922)
 Carl Johan Bergström (1844–1917), ingenjör och bruksägare
 Charlotte Bergström-Kirchheiner (1835–1907), skådespelare och operettsångare
 Christer Bergström (född 1958), författare, förläggare och militärhistoriker
 Christian Bergström (född 1967), tennisspelare
 Claes Bergström (född 1961), militär
 Clas Bergström (född 1950), professor i finansiell ekonomi

D
 David Bergström (1858–1946), liberal politiker och publicist
 Dick Bergström (1886–1952), seglare

E
 Einar Bergström (1919–1996), ingenjör
 Ellen Bergström (född 1989), skådespelare och sångerska
 Emil Bergström (född 1993), fotbollsspelare
 Emma Bergström-Andelius (1862–1956), hemslöjdspionjär
 Endis Bergström (1866–1950), konstnär
 Erik Bergström, flera personer
 Erik Bergström (fotbollsspelare) (1886–1966), fotbollsspelare
 Erik Bergström (ishockeymålvakt) (född 1974), ishockeyspelare
 Erik Bergström (militär) (1857–1937), general
 Erik Bergström (möbelsnickare) (1704–1782), möbelsnickare 
 Erik J. Bergström (född 1930), posttjänsteman, författare och kulturpersonlighet
 Eva Bergström (född 1961), författare

F
 Fredrik Bergström (född 1975), badmintonspelare
 Fredrik Bergström (seglare) (född 1990)

G
 Gertrud Bergström (1869–1954), skolkökslärarinna
 Greta Bergström (1909–1992), folkbildare, hushållspedagog och biståndsarbetare
 Gunilla Bergström (1942–2021), författare
 Gunnar Bergström, flera personer
 Gunnar Bergström (etolog) (född 1935), etolog
 Gunnar Bergström (ingenjör) (1887–1968), ingenjör, ämbetsman
 Gunnar Bergström (kompositör) (1932–2005), kompositör
 Gunnar Bergström (präst) (1878–1952), kontraktsprost
 Gunnar Bergström (terapeut) (född 1951), terapeut och skribent i missbruksfrågor
 Gunvor Bergström (1927–2008), jurist, kansliråd
 Gurli Maria Bergström (1905–1982), kompositör, sångerska och skådespelare med pseudonymen Kai Gullmar
 Gustaf Bergström, flera personer
 Gustaf Bergström (fotbollsspelare) (1884–1938), fotbollsspelare och friidrottare
 Gustaf Bergström (godsägare) (1864–1920), politiker
 Gustaf Bergström (präst) (1848–1904), regementspastor, författare
 Gustaf Bergström (skådespelare) (1837–1904), skådespelare
 Gustav Bergström (1899–1983), tecknare
 Göran Bergström (född 1964), läkare
 Gösta Bergström, flera personer
 Gösta Bergström (bandyspelare) (1919–2009), bandyspelare
 Gösta Bergström (jurist) (1907–1974), häradshövding
 Gösta Bergström (friidrottare) (1903–1988), långdistanslöpare
 Gösta Bergström (sångare) (1902–1937), operasångare

H
 Hans Bergström, flera personer
 Hans Bergström (formgivare) (1910–1996), arkitekt, formgivare och designer
 Hans Bergström (journalist) (född 1948), publicist
 Hans Bergström (skådespelare) (1935–2004), skådespelare
 Hans Fredrik Bergström (1829–1890), politiker
 Harald Bergström (1936–2013), politiker, kristdemokrat
 Harry Bergström (1910–1989), finländsk musiker, kompositör och dirigent
 Helena Bergström (född 1964), skådespelare
 Henry Bergström (född 1936), kroppsbyggare och gymägare
 Hilding Bergström (1880–1966), civilingenjör och konsult
 Hjalmar Bergström (1907–2000), längdskidåkare
 Hjalmar Bergstrøm (1868–1914), dansk författare
 Håkan Bergström (1923–1980), filmregissör och skådespelare
 Håkan Bergström (konstnär) (född 1956), konstnär

I
 Inge Bergström (1906–1971), ämbetsman
 Inger Bergström (född 1959), konstnär
 Ingmar Bergström (1921–2020), fysiker
 Ingvar Bergström (1913–1996), konstforskare
 Irja Bergström (född 1932), konstvetare och författare

J
 Jacob Bergström (född 1995), fotbollsspelare
 Jan Bergström, flera personer
 Jan Bergström (direktör) (1924–2001), ingenjör och direktör
 Jan Bergström (paleozoolog) (1938–2012), geolog och paleozoolog
 Jan Bergström (tandläkare) (född 1938), tandläkare
 Jan-Erik Bergström (född 1944), konstnär
 Jan Bergström (militär född 1944), (född 1944), militär
 Jan Bergström (militär född 1945), (född 1945), militär
 Janne Bergström Johannes "Janne" Bergström (1851–1940), vattenkraftsbyggare
 Joachim Bergström (diplomat), född 1972, diplomat
 Joachom Bergström (sångare), född 1970, sångare och skådespelare
 Johan Bergström, flera personer
 Johan Bergström (författare) (född 1947), författare, dramatiker och filmare
 Johan Bergström (politiker) (1811–1904), politiker
 Johan Jacob Bergström (1784–1841), ämbetsman och politiker
 Johan Wilhelm Bergström (1812–1881), fotograf och industriman
 Jonas Bergström, flera personer
 Jonas Bergström (jurist) (född 1979)
 Jonas Bergström (skådespelare) (född 1946), skådespelare
 Jonne Bergström (1915–1987), konstnär
 Jörgen Bergström (född 1973), artist känd under namnet Taurus

K
 K.-G. Bergström (född 1945), journalist
 Kajsa Bergström (född 1981), curlingspelare
 Karin Bergström (född 1949), skådespelare
 Karl Bergström (byggmästare), 1880–1966
 Karl Bergström (1888–1965), journalist och politiker
 Karl Bergström (boxare) (1937–2018), boxare
 Karl Gustaf Bergström (1867–1942), folkmusiker
 Karl Johan Bergström (1858–1937), ämbetsman och landshövding
 Kerstin Bergström (1870–1904), formgivare
 Kerstin Bergström (1934–2014), författare
 Kristian Bergström (född 1974), fotbollsspelare
 Kristoffer Bergström (1880–1952), politiker
 Kurt Bergström (1891–1955), seglare
 Kåre Bergstrøm (1911–1976), norsk filmregissör, filmfotograf och manusförfattare

L
 Lars Bergström, flera personer
 Lars Bergström (arkitekt) (1921–1989)
 Lars Bergström (filosof) (född 1935), filosof
 Lars Bergström (fysiker) (född 1952), fysiker
 Lars Bergström (ingenjör) (1934–1997), båtkonstruktör
 Lars Bergström (konstnär) (född 1962), konstnär och filmare
 Lars Bergström (militär) (född 1966), överste i flygvapnet
 Lars "Osten" Bergström (född 1956), sportchef och ishockeytränare
 Lars Wilhelm Bergström (1849–1922), politiker
 Lasse Bergström (1929–2019), förlagsman
 Lena Bergström (född 1961), textilformgivare och glaskonstnär
 Lennart Bergström (1925–2016), arkitekt
 Levi Bergström (född 1947), politiker
 Linda Bergström, skådespelare
 Lisa Bergström, flera personer
 Lisa Bergström (radioproducent) (född 1978), journalist och producent
 Lisa Bergström (skådespelare) (född 1926), finländsk skådespelare, också verksam i Sverige
 Ludvig Bergström (1857–1932), teolog
 Ludwig Bergström (född 1983), fotbollsmålvakt

M
 Magnus Bergström (1915–2000), fotbollsmålvakt
 Malin Bergström (född 1965), barnpsykolog och forskare
 Margaretha Bergström (född 1926), skådespelare
 Maria Bergström (född 1957), nykterhetsivrare
 Maria Gustin Bergström (född 1971), kristen sångare, kompositör och textförfattare
 Marita Bergström (född 1944), konstnär och bildlärare
 Martin Bergström (född 1978), modeskapare och mönsterdesigner
 Mathilda Bergström (1845–1901), skådespelare
 Mats Bergström (född 1961), gitarrist
 Mats Bergström (konstnär) (född 1951), målare och teckningslärare
 Matti Bergström (född 1922), finländsk läkare och forskare
 Mia Bergström (född 1972) simhoppare
 Moje Bergström  (1893–1958), arkitekt

N
 Nils Bergström (1921–2001), bandyspelare
 Nils Bergström (friidrottare) (aktiv 1934), höjdhoppare
 Nina Bergström (född 1962), skådespelare, animatör och regissör

O
 Ola Bergström (född 1984), musiker och skådespelare
 Olof Bergström, flera personer
 Olof Bergström (1919–1984), skådespelare
 Olof Bergström (bruksägare) (1821–1883), bruksägare
 Olof Bergström (predikant) (1841–1910), svensk-amerikansk predikant och nykterhetsförkämpe
 Oscar Bergström (1874–1931), operasångare
 Otto Bergström (1850–1915), militär och genealog

P
 Patrik Bergström (född 1983), ishockeyspelare
 Patrik Bergström (författare) (född 1970), författare av barn- och ungdomslitteratur
 Paul U. Bergström (1860–1934), företagsledare
 Peder Bergström (aktiv omkring år 1900), frälsningsofficer, pastor, sångförfattare
 Pehr Bergström (1740–1824), översättare och advokatfiskal
 Per Bergström (1813–1884), handelsman och politiker
 Per Bergström (läkare) (1901–1977)
 Petrus Bergström (1881–1939), politiker

R
 Richard Bergström, flera personer
 Richard Bergström (farmaceut) (född 1966), apotekare, statlig utredare
 Richard Bergström (folklorist) (1828–1893), bibliotekarie och folklorist
 Richard Bergström (kammarråd) (1868–1928)
 Rolf Bergström, flera personer
 Rolf Bergström (ingenjör) (1922–1992), ingenjör
 Rolf Bergström (producent) (1925–2004), producent och skådespelare
 Rolf Egil Bergström (född 1941), journalist och radioman
 Rune Bergström (1891–1964), fotbollsspelare
 Rune Bergström (konstnär, född 1931)

S
 Sebastian Bergström, född 1986), pianist och kompositör
 Sigge Bergström (1880–1975), konstnär
 Staffan Bergström (född 1943), professor i medicinsk hälsa
 Stefan Bergström (född 1947), räddningschef och gymnast
 Sten Bergström (1875–1962), ingenjör
 Stig M Bergström (född 1935), svensk-amerikansk geolog
 Stina Bergström (född 1958), politiker
 Sune Bergström (1916–2004), biokemist
 Sune Bergström (manusförfattare) (1918–1985), manusförfattare
 Svante Bergström (1813–1904), politiker
 Sven Bergström (född 1951), politiker
 Sven Bergström (författare) (1920–1976), författare och översättare

T
 Thure Bergström (1879–1921), präst
 Tor Bergström (1900–1981), kompositör
 Tor Bergström (konstnär) (1899–1962)
 Torsten Bergström (1896–1948), skådespelare

U
 Ulf Bergström (född 1972), politiker
 Uno Skoglar Bergström (1823–1890), arkivarie

V
 Villy Bergström (1938–2018), nationalekonom
 Viveka Bergström (född 1958), smyckedesigner

W
 Walfrid Bergström (1884–1951), filmfotograf
 Walter Bergström (1863–1924), häradshövding
 Wilhelm Bergström (arkitekt) (1851–1934), arkitekt
 Willie Bergström (1903–1968), konstnär och teckningslärare

Personer med efternamnet Bergström som dubbelnamn

 Anna Bergström-Simonsson (1853–1937), sångpedagog.
 Martha Sandwall-Bergström, (1913–2000), författare
 Karna Lidmar-Bergström (född 1940), geograf
 Maj-Briht Bergström-Walan (född 1924), sexolog
 Richard "Dick" Hichens-Bergström (1913–1989), diplomat
 Richard Hichens-Bergström (född 1948), författare

Fiktiva personer med efternamnet Bergström
 Paulus Bergström, polisman i den fiktiva staden Grönköping, beskriven i Grönköpings Veckoblad. Han assisteras av polishunden Karolina.

Referenser
	

Svenska efternamn